Miejscowości w USA:
 Hico – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hamilton
 Hico – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Fayette
Gminy w USA:
 Hico (ang. Hico Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton